Dajç, comune dell'Albania nella Prefettura di Alessio
Dajç, comune dell'Albania nella Prefettura di Scutari